Les Cervinae sont une sous-famille de mammifères cervidés eurasiatiques comprenant les cerfs et les daims.

Liste des genres et espèces 
Selon ITIS :
 genre Axis Hamilton Smith, 1827
 Axis axis (Erxleben, 1777)
 Axis calamianensis (Heude, 1888)
 Axis kuhlii (Müller, 1840)
 Axis porcinus (Zimmermann, 1780)
 genre Cervus Linnaeus, 1758
 Cervus elaphus Linnaeus, 1758
 Cervus nippon Temminck, 1838
 genre Dama Frisch, 1775 - daims
 Dama dama (Linnaeus, 1758)
 Dama dama mesopotamica (Brooke, 1875)
 genre Elaphodus Milne-Edwards, 1872
 Elaphodus cephalophus Milne-Edwards, 1872
 genre Elaphurus Milne-Edwards, 1866
 Elaphurus davidianus Milne-Edwards, 1866
 genre Muntiacus Rafinesque, 1815
 Muntiacus atherodes Groves and Grubb, 1982 
 Muntiacus crinifrons Sclater, 1885
 Muntiacus feae Thomas and Doria, 1889
 Muntiacus gongshanensis Ma, 1990
 Muntiacus muntjak Zimmermann, 1780
 Muntiacus puhoatensis Trai, 1997
 Muntiacus putaoensis Amato, Egan and Rabinowitz, 1999
 Muntiacus reevesi Ogilby, 1839
 Muntiacus rooseveltorum Osgood, 1932
 Muntiacus truongsonensis Giao, Tuoc, Eric [Wikramanayake], Dung et al. in Ha, 1997
 Muntiacus vuquangensis Tuoc, Dung, Dawson, Arctander and Mackinnon, 1994
 genre Przewalskium Flerov, 1930 
 Przewalskium albirostris Przewalski, 1883
 genre Rucervus Hodgson, 1838
 Rucervus duvaucelii G. Cuvier, 1823
 Rucervus eldii M'Clelland, 1842
 Rucervus schomburgki Blyth, 1863
 genre Rusa C. H. Smith, 1827
 Rusa alfredi Sclater, 1870
 Rusa marianna Desmarest, 1822
 Rusa timorensis Blainville, 1822
 Rusa unicolor Kerr, 1792

Cladogramme 
Le cladogramme suivant est basé sur l'étude de Gilbert  2006.

Espèces préhistoriques 

Les fossiles connus de la sous-famille Cervinae montrent qu'elle est dérivée des Pliocervinae du sud-est de l'Europe et de Chine. Akhtar  mentionnent Bubenik (1990) qui voit la tribu Pliocervini comme un passage évolutionnaire important entre le Dicrocerini du Miocène moyen et les Cervini du Plio-Pléistocène.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 .
 .

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 

Cervidae